Полоскин — русская фамилия. Известные носители:
 Полоскин, Борис Павлович (1932—2018) — автор-исполнитель песен, кандидат физико-математических наук, мастер спорта СССР по туризму, судья Всесоюзной категории.
 Полоскин, Расим Борисович (род. 1968) — режиссёр документальных фильмов, сценарист и журналист, яхтсмен.